Yttreträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttreträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,08 ha)
Yttreträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (8,56 ha)
Yttreträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (10,9 ha)

Se även
Ytterträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn